Sweden Hockey Games 2000 spelades under perioden 8 - 13 februari år 2000, och vanns av Finland före Tjeckien och Kanada. Sverige slutade på fjärde plats, vilket i svenska medier beskevs som fiasko och ingen svensk blev heller uttagen i turneringens allstarlag.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 2000
Euro Hockey Tour 1999/2000
2000
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2000-talet (decennium)